Wolkenstein est un nom d’origine germanique qui est patronyme et toponyme. Il est porté par un certain nombre de personnalités.

Patronymes 

 La famille Wolkenstein est une famille juive ashkenase russe célèbre comptant parmi ses membres juristes, artistes et scientifiques. En Russie ont vécu ou vivent les descendants d’ Ossip, Akim, et Mikhaïl Wolkenstein. En France vivent les descendants de Lev Philippovitch Wolkenstein. 
 Wolkenstein est le nom d'une famille noble d'origine autrichienne.

Toponymes 

 Wolkenstein est une commune de Saxe, en Allemagne.
Wolkenstein est le nom allemand de Selva di Val Gardena, une commune italienne de la province autonome de Bolzano.
Wolkenstein est le nom de l’astéroïde 8316.

Personnalités 
Le nom de Wolkenstein est porté par : 

 Julie Wolkenstein (née 1968), écrivaine française.
 Marie von Wolkenstein, née von Schleinitz (1842-1912), salonnière allemande.
 Oswald von Wolkenstein (1376 ou 1377-1445), poète et compositeur allemand du Moyen Âge.
 Vladimir Mikhaïlovitch Wolkenstein (1883-1974), écrivain et dramaturge russe.

Cinéma et télévision 
 Wolkenstein est une série télévisée allemande créée en 1996.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme